Ви́ктор Петро́вич Матве́ев (январь 1915, Царицын — 6 мая 2006, Волгоград) — советский футболист, универсал. Мастер спорта СССР.

Карьера 
В футбол начал играть в заводской сталинградской команде «Красный Октябрь». Перед сезоном 1938, вместе с тремя партнёрами по команде, перебрался из «Металлурга» в «Трактор», который дебютировал в классе сильнейших. В главной сталинградской команде провёл 12 сезонов.

Во время войны работал на тракторном заводе. Позже вместе с эвакуированным заводом трудился в Челябинске. 15 сентября 1943 года вернулся в Сталинград, где продолжил работать на заводе и восстанавливал стадион «Трактор».

По завершении карьеры игрока немного проработал тренером, а вскоре вплоть до 1977 года работал слесарем-наладчиком на заводе.

Был универсальным футболистом. Играл во всех линиях, кроме вратаря.

Статистика

Клубная 

Примечание: знаком * отмечены ячейки, данные в которых возможно больше указанных.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Металлург» Сталинград
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Динамо» Сталинград
Мастера спорта СССР